Виримаи Джуваво — зимбабвийский легкоатлет, который специализируется в марафоне. На олимпийских играх 2012 года занял 15-е место в марафоне с результатом 2:14.09.

3 ноября 2012 года стал победителем полумарафона Гуту, за что получил денежный приз в размере 2500 долларов США.

2 ноября 2013 года занял 8-е место на Шанхайском марафоне — 2:19.19.

Достижения 
Чемпионаты мира по кроссу
 Остенде 2001 — 90-е место 
 Момбаса 2007 — 73-е место

Ссылки 
 

Бегуны на длинные дистанции Зимбабве
Марафонцы Зимбабве
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года